

Населені пункти та їхні частини
 Струже — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Струже — село в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Струже — село в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Струже — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Струже — осада в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки